Berruyer ist der Familienname folgender Personen:
 Philippe Berruyer († 1260), Erzbischof von Bourges 
 Martin Berruyer, Bischof von Le Mans